Жупанин Андрій Вікторович ( 1989) — український юрист, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Жупанин Степан Ілліч (1936–2005) — український письменник.